Cenisio – stazione della metropolitana di Milano

Editrice Cenisio – casa editrice di fumetti

Colle del Moncenisio

Comune di Moncenisio